Rollstuhltennis-Herrendoppel der Sommer-Paralympics 1992.

Bei dieser ersten Austragung des Doppelwettbewerbs bei Paralympischen Spielen nahmen 28 Spieler teil.

Brad Parks und Randy Snow gewannen die Goldmedaille, nachdem sie im Finale Thierry Caillier und Laurent Giammartini mit 6:4, 6:7 und 6:3 besiegten.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage
 Ergebnisse auf paralympic.org

Rollstuhltennis-Herrendoppel
1992
Tennisturnier in Barcelona
Tennisturnier 1992